2 miejscowości w Polsce: 
 Sątyrz Pierwszy – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel 
 Sątyrz Drugi – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel